Por «calle de la Magdalena» o «calle Magdalena» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de la Magdalena de la ciudad española de Madrid;
la calle Magdalena de la ciudad española de Oviedo; y
la calle de la Magdalena de la ciudad española de Vitoria.